Henkel bezeichnet:

 Henkel (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Henkel (Griff) an einem Gefäß
 Henkel (Geschütz), eine Hebevorrichtung an Geschützrohren
 Henkel (Unternehmen), das v. a. Wasch-/Reinigungsmittel, Kosmetika und Klebstoffe herstellt 
 Henkel (Unternehmerfamilie) 
 umgangssprachlich (v. a. in Berlin) einen 0,4 oder 0,5 Liter großen Bierseidel
 umgangssprachlich (v. a. in der Pfalz) eine größere Menge an Weinbeeren in naturgewachsener Form (Traube)
 umgangssprachlich einen einfachen/großen Griff beim Klettern, siehe Klettergriff
 in der Mathematik einen Baustein zur Konstruktion von Mannigfaltigkeiten, siehe Henkel-Zerlegung

Siehe auch:
 Goldener Henkel
 Henckel
 Henkell
 Henckell
 Haus Henkel
 Henkelkörper